Adolfo Faggi, filósofo y psicólogo italiano.
Angelo Faggi, sindicalista y político italiano
Antonella Faggi, política italiana,
Francesco Faggi, deportista italiano.
Franco Faggi, deportista italiano.
Marcelo Faggi, exjugador argentino de rugby.
Vico Faggi, poeta y escritor italiano.